Jaroslav è il fondatore della Casa di Tver' che per alcuni secoli contenderà a Mosca la supremazia sulla Russia.
Ottiene, dai mongoli, lo jarlik (consenso) al trono di Vladimir alla morte del fratello Aleksandr Nevskij.

Ascendenza

Altri progetti 

Jaroslav 03
J
Jaroslav III di Vladimir